Het ATP-toernooi van Bologna 1994 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 16 tot en met 22 mei 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze tiende editie was de Spanjaard Jordi Burillo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-team06= H de la Peña
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-team07= J Tarango
| RD2-score07-1=67
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= P Rafter
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=5
| RD3-team01= J Burillo
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Sánchez
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6
| RD3-team03=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna